Exo Planet #4 – The Elyxion (Eigenschreibweise: EXO PLANET #4 – The EℓyXiOn) ist die vierte Tournee der koreanisch-chinesischen Boyband Exo. Die Tournee begann am 24. November im Gocheok Sky Dome in Seoul und endete am 28. April 2018 in Manila.

Konzerte

Einzelnachweise 

Musiktournee 2017
Musiktournee 2018
Exo (Band)